Евсевьев (Евсевьева) — русская фамилия. Известные носители:

 Евсевьев, Иван Иванович (1910—1991) — советский офицер, Герой Советского Союза (1937).
 Евсевьев, Макар Евсевьевич (1864—1931) — российский учёный, просветитель, педагог.

См. также 
 Евсевьево
 Евсевий